Pierre Billaud peut désigner :
 Pierre Billaud (1919-2012), physicien militaire français.
 Pierre Billaud (journaliste) (1970-2001), journaliste français.